Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 24. и 26. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу светске првакиње из 2001. у Паризу није бранила Елина Зверева из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовале су 20 такмичарки из 16 земаља.

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године.

Најбољи резултати у 2003. години 
Девет најбољих бацачица диска 2003. године пре почетка светског првенства (23. августа 2003) заузимале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП. 2003.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. августа 2003. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. За пласман међу 13 финалиста квалификациона норма износила је 60,00 метара, коју су испуниле 11 такмичарки (КВ), а 2 се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: група А у 16:10, група Б у 17:55 по локалном времену.

Финале 
Такмичење се одржало 25. августа 2003. година у 20:35 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном